Эта статья о фотографическом объективе. О других статьях, использующих в названии сходную графическую аббревиатуру см. ЗМ.

ЗМ — произносится «Зэ Эм» (рус.) — семейство советских фотографических зеркально-линзовых объективов, созданных на основе научных исследований проф. Максутова. 
Является вторым поколением зеркально-линзовых фотообъективов после «МТО».

Расшифровка названия — «Зеркальный Максутова» или «Зеркально-Менисковый объектив».

Длиннофокусные объективы семейства «ЗМ» предназначены для однообъективных зеркальных фотоаппаратов.

Использование зеркально-менисковой конструкции позволило уменьшить длину и массу объективов в сравнении с линзовой.

Зеркально-линзовые («ЗЛ») объективы «ЗМ» не имеют органов управления диафрагмой, значение относительного отверстия постоянное.

Кольцо фокусировки выполнено «с перебегом», это нужно чтобы при сильных изменениях температуры, относительно "нормальной", объектив не утрачивал возможности фокусироваться на крайние значения шкалы расстояний (бесконечность). Побочное следствие такого конструктивного решения является возможность устанавливать объективы на фотоаппараты с несколько бо́льшим рабочим отрезком, чем 45,5 мм, не утрачивая при этом фокусировку на «бесконечность» (например, на камерах с байонетом «Nikon F», где рабочий отрезок равен 46,5 мм).

В обозначениях объективов «МС» означает многослойное просветление; «А» — применение сменного адаптера.

Модельный ряд

Светофильтры 
В комплекте с объективами «ЗМ» для малого формата (24×36 мм) шёл набор из 4-х, 
или расширенный из 5-и (только с «ЗМ-7») светофильтров. 
Этот набор светофильтров был очень популярен у советских объективов, 
и является базовым.
(В скобках указаны старые названия до 1974 года):

 «УФ-1×»  («ЖС10» или «ЖС-12»)
 «О-2,8×»  («ОС-12» или «ОС-14»)
 «ЖЗ-2×»  («ЖЗС-9»)
 «Н-4×»  («НС-7» или «НС-8»)
 «Н-2×»  (только с объективом «ЗМ-7»)

Такой же по составу 4-штучный комплект светофильтров  имели объективы «МТО-500А», с, как минимум, 1970 года.

Объективы «Рубинар» также имеют светофильтры из этого набора, но в различных урезанных вариантах,
за исключением объектива «Рубинар 10/1000», у которого комплект малых (задних) светофильтров М35,5х0,5 состоит из 5-и штук
и аналогичен комплекту «ЗМ-7».

Интересные факты 
 Объективы «ЗМ» имели знак качества СССР. 
 Объектив «МТО-11» отличается от других объективов «МТО» тем что имеет конструктив и оптическую схему как у объективов семейства «ЗМ».
 Объективы с адаптером «А» более совместимы с современными фотоаппаратами не только из-за того что можно установить разъём крепления под разные фотоаппараты, но и потому что «А»-адаптер значительно выступает за заднюю стенку объектива и благодаря этому отсек вспышки фотоаппарата не упирается в объектив.

См. также 
 «МТО» (зеркально-менисковый объектив)
 «Рубинар» (зеркально-линзовый объектив)
 Рефлектор (зеркальный телескоп)

Литература

Примечания

Ссылки 
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Объектив «ЗМ-1», 8/500, ГОИ, КМЗ
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Объектив «ЗМ-3», 8/600, ГОИ
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Объектив «ЗМ-3» (среднеформатный), 8/600, ГОИ, з-д «Арсенал»
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Объектив «ЗМ-4А», 6,3/500, ЛЗОС
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Объектив «ЗМ-5А», «ЗМ-5СА», 8/500, ЛЗОС
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Объектив «ЗМ-6А», МС «ЗМ-6А», 6,3/500, ЛЗОС
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Объектив «ЗМ-7», 5,6/300, АОМЗ, ЛЗОС
 Объектив «ЗМ-1» на сайте zenitcamera.com
 Объектив «ЗМ-5А», работа на цифровых зеркальных камерах с байонетом Canon EF\EF-s

Объективы СССР
Длиннофокусные объективы
Зеркальные объективы